Зражевский — славянская фамилия; женская форма — .

 Зражевский, Александр Иванович (1886—1950) — советский актёр театра и кино украинского происхождения.
 Зражевский, Василий Иванович (1776—1837) — архитектор.
 Зражевский, Василий Моисеевич (1733—1796) — протопоп Белоцерковский.
 Зражевский, Владимир Григорьевич (1867—?) — военный инженер-механик, участник русско-японской войны, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Зражевский, Дмитрий Степанович (1905—1980) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.